Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), przysłówek (np. tam) lub liczebnik (np. tyle) i pełniąca ich funkcje w zdaniu. Jest częścią mowy wyróżnianą na podstawie innych kryteriów niż rzeczownik czy czasownik.

Odmiana zaimka zależy od tego, którą część mowy on zastępuje. Zaimek wskazuje osoby, przedmioty itd. bez dokładnego ich nazywania.

Podział zaimków

Ze względu na rodzaj odmiany 
Zaimki nie mogą zastępować wszystkich części mowy. Ze względu na „odziedziczony” rodzaj odmiany wyróżnia się w języku polskim następujące typy zaimków:
 odmienne – odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje
 rzeczowne – zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik) (np. ja, ty, my, wy, oni, kto, co, nic, coś, ktoś)
 przymiotne – zaimek przymiotny (zastępujący przymiotnik) (np. mój, twój, nasz, taki, który, inny, tamten, ta, ci)
 liczebne – zaimek liczebny (zastępujący liczebnik) (np. ile, tyle)
 nieodmienne
 przysłowne – zaimek przysłowny (zastępujący przysłówek) (np. tak, tam, tu, wtedy, gdzieś, tamtędy, kiedyś).

Ze względu na funkcje 
Wyróżnia się następujące rodzaje zaimków:
 osobowe (np. ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one)
 zwrotne (np. się, siebie, sobie)
 dzierżawcze (np. mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich)
 wskazujące (np. ten, ta, to, tamten, tam, tu, ów, tędy, taki, ci, tamci, owi, sam)
 pytające (np. kto? co? jaki? który? gdzie? kiedy? jak? komu? czemu? kogo?)
 względne (np. kto, co, komu – bez znaku zapytania; łączą zdanie nadrzędne z podrzędnym)
 nieokreślone (np. ktoś, coś, jakiś, gdzieś, kiedyś, cokolwiek)
 przeczące (np. nic, nikt, żaden, nigdy, nigdzie)
 upowszechniające (np. wszyscy, zawsze).

Zaimki osobowe w języku polskim i innych językach słowiańskich 

¹ żywotny; ² nieżywotny; ³ używany w czasie przeszłym po czasowniku pomocniczym je; * przestarzałe lub poetyckie; ** potoczne

Odmiana zaimka zwrotnego „się” 
 M. –
 D. siebie
 C. sobie
 B. siebie/się
 N. (ze) sobą
 Msc. o sobie
 W. –

Formy grzecznościowe 
W niektórych językach wybór zaimka może być sposobem wyrażenia szacunku (np. niemieckie du – Sie, duńskie du – De, włoskie tu – Lei, niderlandzkie jij – u, czy francuskie tu-vous) (tzw. dystynkcja (zróżnicowanie) T-V). Litera T oznacza formę cechującą się większą poufałością. Natomiast litera V wskazuje na formę wyrażającą szacunek przy zwracaniu się do drugiej osoby (forma grzecznościowa). Litery te pochodzą od łacińskich zaimków tu i vos. W łacinie forma grzecznościowa nie istnieje. W języku angielskim używa się zaimka you, który oznacza zarówno ty, wy, jak również pan, pani, państwo. Można użyć jednak w zdaniu z you zwrotów grzecznościowych, np. sir czy madam: Could you open this window, sir? → Mógłby Pan otworzyć to okno?.

W języku polskim form grzecznościowych pan, pani, panie, panowie, państwo używa się w stosunku do osób dorosłych, które nie są w relacji rodzinnej bądź towarzyskiej w stosunku do nadawcy wypowiedzi. Po tych formach czasownik występuje odpowiednio w trzeciej osobie liczby pojedynczej albo mnogiej. Forma per wy w języku polskim także oznaczała szacunek przy zwracaniu się do drugiej osoby. Zgodnie z zasadami polskiej ortografii w listach formy grzecznościowe i zaimki ty, wy, w odniesieniu do adresata, pisane są dużą literą.

Zobacz też 

 przyimek
 zaimki w języku angielskim

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Odmienne części mowy